Colapso mental
Colapso gravitacional
Colapso da função de onda

Desambiguação